Cet article présente la liste des épisodes de la saison 1 dAu nom de la vérité (intitulée initialement Wham Bam Scam), une série quotidienne diffusée à partir de  sur la chaîne de télévision française TF1.

 Épisodes 

 Épisode 1 : Jeu interdit 

Autre titre : Liaison dangereuse

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Laurent Droux
 Auteur : Léa Lando

Résumé : Rémy, 18 ans à peine, entretient une liaison avec Nicole, son professeur de tennis, 38 ans, mariée à Frank, un écrivain de 35 ans. Clara, la mère de Rémy mais aussi la meilleure amie de Nicole, aperçoit lors d'un dîner Rémy embrasser Nicole. Elle pense alors à un amour non partagé par Nicole, mais elle va vite déchanter en découvrant de la bouche de Frank qu'ils sont bel et bien amoureux. Le petit monde de Nicole s'écroule alors : Frank l'a quittée et Clara ne veut plus la revoir. Mais reste Rémy qui décide d'emménager avec elle, à son grand désespoir…

 Casting

 Hugo Bembi (Thomas)
 Marie Béatrice Dardenne (Nicole)
 Valérie de Monza (Clara)
 Matthew Luret (Rémy)
 Lionel Mur (Frank)

 Épisode 2 : Un gendre troublant 

Autre titre : Des Affaires pas très claires

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Julien Israël
 Auteur : Silvia Kahn

Résumé : Amélie, 22 ans, est en couple avec Jean-Luc, 30 ans depuis 6 mois. Mais Laurence, la mère d'Amélie, se méfie de Jean-Luc. Quand elle apprend qu'ils montent ensemble une agence matrimoniale et qu'elle en est la gérante, elle décide de découvrir la vraie nature des affaires grâce à Marc, le fils d'une de ses amies. Mais il tombe sous le charme de la femme qu'il rencontre, et qui n'est autre qu'Amélie…   

 Casting

 Charlotte Bizjak (Amélie)
 David Mandineau (Jean-Luc)
 Catherine Lenne (Laurence)
 Ray Reboul (Marc)

 Épisode 3 : Amour toxique 

Autre titre : Un travail handicapant

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Johann Lorillon
 Auteur : Mathieu Droin

Résumé : Virginie est follement amoureuse de Frank. Mais depuis quelques semaines, il s'éloigne d'elle. Frank est distant; son nouveau travail passe avant tout le reste. Virginie apprend qu'elle est enceinte et ne sait pas comment lui annoncer. Frank s'éloigne d'elle. Est-il préoccupé uniquement par son travail ? Que cache-t-il à Virginie ? Frank va-t-il tout détruire ?  

 Casting

 Grégory Gaule (Frank)
 Isabelle Noerie (Josiane)
 Marion Renard (Virginie)
 Vincent Scalera (William)

 Épisode 4 : Une enfant trop gâtée 

Autre titre : Les grands malheurs de Sophie

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Olivier Ruan 
 Auteur : Corinne St John 

Résumé : Angélique est une femme d'affaires qui élève seule sa fille de 16 ans : Sophie est une adolescente difficile. Dépassée, Angélique demande de l'aide à Brigitte, sa femme de ménage. Les relations qu'entretiennent Sophie et le fils de Brigitte inquiète les deux femmes. Pourquoi les deux mères s'opposent elles à cette relation ? Pour quelles raisons veulent-elles détruire cet amour ? Quel est donc le secret que partagent Angélique et Brigitte ?

 Casting
  
 Nadine de Gea (Angélique)
 Nans Dissoubray (Kevin)
 Emmanuelle Fernandez (Brigitte)
 Sarah Meliani (Sophie)

 Épisode 5 : Des photos compromettantes 

Autre titre : Photos mortelles

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Pierre-Louis Lacombe
 Auteur : Gilles Marliac

Résumé : Sandrine est étudiante et vit une belle histoire d'amour avec Benoît. Benoît est apprenti photographe et propose à Sandrine de poser pour lui. Elle accepte malgré ses complexes. Les photos vont circuler sur Internet contre la volonté de Sandrine. Les étudiants, sa famille, ils sont tous au courant. Sa vie va alors se transformer en cauchemar. Qui en veut à Sandrine ? Nadia, sa rivale ? Benoît est-il derrière cette sombre affaire ? La vérité va-t-elle changer définitivement la vie de la jeune femme ?

 Casting
  
 Lorelei Aubry (Nadia)
 Léa Delorme (Sandrine)
 Jonathan Darona (Benoît)
 Angélique Magnan (Mère de Sandrine)

 Épisode 6 : Un amour à risque 

Autre titre : Le mauvais homme

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Julien Lalanne
 Auteur : Léa Lando

Résumé : Béatrice a rencontré le grand amour. Romain est l'homme de sa vie. Mais le jeune homme est rattrapé par son passé : après le paradis, Béatrice découvre l'enfer. Est-elle manipulée ? Qui peut bien lui en vouloir ? L'amour va-t-il triompher ?

 Casting

 Jonathan Amar (Frédéric)
 Armelle Bérengier (Danielle)

 Eddy Saccomani (Romain)

 Épisode 7 : Amour et arnaque 

Autre titre : Le mystérieux Théo

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Vincent Puybaret
 Auteur : Mathieu Droin 

Résumé : Après la mort de son mari, Kenza essaye de reconstruire sa vie. Elle rencontre Théo et tombe amoureuse. Lisa, sa meilleure amie, ne voit pas cette relation d'un très bon œil : qui est réellement Théo ? Lisa a-t-elle raison de se méfier du jeune homme ? Amoureuse, Kenza est-elle en danger ?
 
 Casting

 Sylvia Macaire (Lisa)
 Aurélien Noblet (Hervé)
 Boris Soulages (Romain)
 Christel Wallois (Kenza)

 Épisode 8 : Prête à tout 

Autre titre : Manipulation

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Olivier Chapelle
 Auteur : Camille Nahum 

Résumé : Stéphane est un grand photographe de mode. Avec sa femme Nathalie, ils sont très complices. Thomas leur fils leur présente Johanna. Stéphane photographie la petite amie de son fils. La situation lui échappe : Stéphane est-il allé trop loin ? Thomas pourra-t-il lui pardonner ? Cette famille va-t-elle résister à ce séisme ?   

 Casting

 Juliette Croizat (Nathalie)
Elsa Esnoult (Johanna)
 Christophe Gauzeran (Stéphane) 
 François Pilot-Cousin (Thomas)

 Épisode 9 : L'homme mystérieux 

Autre titre : Un grand secret

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Fabrice Allouche
 Auteur : Laurence Jyl

Résumé : Melissa, 16 ans, vit une adolescence complice avec sa mère. Un jour, Melissa s'aperçoit qu'elle est surveillée. Qui est cet homme qui l'espionne ? Melissa est-elle la proie d'un pervers ? Que cache Agathe sa mère ? Comment Melissa va-t-elle se sortir de cette situation ? 

 Casting

 Jessica Errero (Melissa)
 Sylvie Paupardin (Agathe)
 Marc Pierret (Pierre)

 Épisode 10 : Amour et chantage 

Autre titre : Liaison à haut risque

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Olivier Dorain 
 Auteur : Camille Nahum
 
Résumé : Alexandra est mariée et mène une existence rangée. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance du séduisant Harry. Sous le charme, elle trompe son mari. Mais son histoire avec Harry tourne au cauchemar : quelqu'un la fait chanter. Qui est l'auteur des lettres anonymes ? Alexandra doit-elle céder au chantage ? Peut-elle compter sur son meilleur ami Jérémie ? Son mari va-t-il découvrir la vérité ? Comment va-t-elle surmonter cette épreuve ?

 Casting :

 Camille Bessière-Mithra (Jérémie) 
 Anne-Sophie Level (Alexandra)
 Vanessa Perea (Serveuse)
 Philippe Welker (Harry)

 Épisode 11 : L'amour au bureau 

Autre titre : Amour perdu et trahison

Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Olivier Ruan
 Auteur : Olivier Ruan

Résumé : Un travail, un mari, Mélanie a tout pour être heureuse. Mais  son stagiaire est fou amoureux d'elle : il la harcèle et menace son couple. Mélanie va-t-elle tout perdre ? Peut-elle compter sur sa meilleure amie Judith ? A-t-elle raison de rechercher la vérité ?

 Casting

 Renaud Calvet (Le patron)
 Marie Coulonjou (Mélanie)
 David Forgit (Frank)
 (Judith)
 Thomas Willaime (Stéphane)

 Épisode 12 : La riche tante Autre titre'' : Un homme pas netDiffusions :
  : 

 Réalisateur : Audrey Mikaëlian
 Auteur : Bruno Richaud  
  réalisateur : Ludovic grenier  
 cameraman : Christophe Cocherie  Résumé : Valérie et Philippe ont de gros problèmes d'argent. Quasiment ruinés, ils reçoivent la visite d'un huissier. En désespoir de cause, Valérie se tourne vers sa tante pour lui emprunter de l'argent. Marie refuse car elle entretient un homme plus jeune qu'elle. Qui est cet homme qui vit aux crochets de Marie ? N'en veut-il qu'à son argent ? Valérie est-elle sincère ou intéressée ? 

 Casting Thomas Arnaud (Christophe)
 Gilles Cleyet (Eric)
 Fabrice Colson (Philippe)
 Patrica Couvillers (Marie)
 Isabelle Leloup (Valérie)

 Épisode 13 : Un enfant inespéré Autre titre : Enceinte mais pas trop Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Sébastien Milhou
 Auteur : Hélène CartierRésumé : Stéphanie et Olivier filent le parfait amour. Mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Une situation qui pèse sur le couple. Mais un évènement va venir bouleverser leur destin. Olivier est-il le père de l'enfant d'une autre femme ? Le jeune homme a-t-il une double vie ? Le couple va-t-il résister à ce cataclysme ?   

 Casting Béatrice Aubazac (Stéphanie)
 Brigitte Belle (Sophie)
 Cédric Bouvier (Olivier)
 Ludivine Desrousseaux (Cindy)

 Épisode 14 : D'amour et d'eau fraîche Autre titre : Rencontres mensongèresDiffusions :
  : 

 Réalisateur : Vincent Françoise
 Auteur : Camille NahumRésumé : Laurent est célibataire. Il cherche le grand amour. Lorsqu'il rencontre Laeticia sur Internet, il ment sur sa vie pour la séduire. Laurent s'enferme dans ses mensonges. Laeticia n'est-elle intéressée que par l'argent de Laurent ? Comment va-t-elle réagir en découvrant la vérité ? Laurent va-t-il tout perdre à cause de ses mensonges ?  

 Casting Alex de Guyon (Laurent)
 Karim Harir (Nabil)
 Emilie Danner (Laeticia)

 Épisode 15 : Un amour envahissant Autre titre : Seule contre tousDiffusions :
  : 

 Réalisateur : Cédric Hachard
 Auteur : Camille Nahum Résumé : Myriam est professeur de mathématiques dans un collège. Benjamin, son élève de 17 ans, tombe amoureux d'elle. Elle est accusée de faits très graves. Même Marc son petit-ami perd confiance en elle. Pourquoi Benjamin s'entête-t-il dans cet amour à sens unique ? Jusqu'où l'adolescent va-t-il aller ? Myriam va-t-elle se sortir de ce cauchemar ?
 
 Casting Kamel Abdous (Le directeur)
 Sylvie Evain (La mère de Benjamin)
 Julien Leglise (Marc)
 Annie Ruffet (Myriam)
 Harold Paganon-Simon (Benjamin)

 Épisode 16 : Un trop bel appartement Autre titre : Apparences trompeusesDiffusions :
  : 

 Réalisateur : Olivier Meyer
 Auteur : Bruno Richaud Résumé : Aurélie, 27 ans, s'installe à Paris pour travailler. Un agent immobilier lui trouve l'appartement de ses rêves. Son nouveau paradis se transforme vite en enfer : sa nouvelle vie est un cauchemar ! Qui peut bien lui en vouloir ? Son ex petit-ami est-il derrière tout cela ? Mais qui en veut vraiment à Aurélie ? 

 Casting Frédéric Attard (L'agent immobilier)
 Alfred Dumont (Le propriétaire)
 Nicole Fesquet (Julie)
 Gérard Muller (Le patron)

 Épisode 17 : Une deuxième chance 

 Épisode 18 : Concurrence déloyale 

 Épisode 19 : Danse de séduction Autre titre : Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Olivier Ruan
 Auteur : Hélène Cartier Résumé : 

 Casting Marie Beaujeux
 Marc-Antoine Frédéric 
 Valérie Furet
 Ambre Rochard

 Épisode 20 : Une belle-mère inquiétante Autre titre : Mariage en Péril Diffusions :
  : 

 Réalisateur : Sébastien Milhou
 Auteur : Laurence Jyl Résumé : 

 Casting Claude Bel 
 Émilie Crespin
 Clémence Dumon
 Frédéric Eng-Li
 Benoît Gourley

 Épisode 21 : La fiancée de trop Autre titre : La fermeDiffusions :
  : 

 Réalisateur : Julien Israël
 Auteur : Estelle LermusiauxRésumé : Lise, une femme de 50 ans, veuve, qui n'en peut plus de s'occuper de son exploitation toute seule, son fils Thomas, 26 ans, étant parti faire ses études à Paris... Elle espère qu'il revienne s'installer à la ferme, il revient pour un week-end avec sa nouvelle compagne, qui déteste la campagne…

 Casting'''

 Catherine Andrea-Roux (Lise)
 Hélène Blondel (Julia)
 Joyce Franrenet (Flore)
 Florian Frin (Thomas)

Épisode 22 : Mauvaise rencontre sur le net

Épisode 23 : Mystérieuse disparition

Épisode 24 : Les soeurs ennemies

Épisode 25 : Amour de vacances

Épisode 26 : Mariage en péril

Épisode 27 : La mystérieuse patiente

Épisode 28 : Un mari idéal

Épisode 29 : Crise d'ado

Épisode 30 : La guerre des voisines

Épisode 31 : L'argent ne fait pas le bonheur

Épisode 32 : Vol d'identité

Épisode 33 : Le bel étranger

Épisode 34 : Le kidnapping

Épisode 35 : Le mari disparu

Épisode 36 : Un beau-père irréprochable

Épisode 37 : Pris au piège

Épisode 38 : Une grossesse mystérieuse

Épisode 39 : Nouvelle vie

Épisode 40 : Mystère au haras

Épisode 41 : Une voisine opportune

Épisode 42 : Trompée par sa mère

Épisode 43 : Machination amoureuse

Épisode 44 : Un amour caché

Épisode 45 : Maison à vendre

Épisode 46 : Une autre femme 
...

Épisode 180 : L'ombre d'une ex

Épisode 181 : Privée de sortie

Épisode 182 : Une étrange location

Épisode 183 : Un grand-père exemplaire

Épisode 184 : Le gourou

Épisode 185 : La prédatrice

Épisode 186 : Un couple en sursis

Épisode 187 : Une amie bienveillante

Épisode 188 : Un coach trop sexy

Épisode 189 : Trahi par son frère

Épisode 190 : L'espoir d'un père

Épisode 191 : Une réputation sulfureuse 

Émission diffusée sur TF1
Émission de télévision produite en France